De Noorse voetbalbeker 2012 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2012) was de 107de editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 1 mei met de eerste ronde en eindigde op 25 november 2012 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door IL Hødd dat Tromsø IL in de eindstrijd na strafschoppen versloeg en daarmee voor de eerste keer het bekertoernooi op zijn naam schreef. De club onder leiding van trainer-coach Lars Arne Nilsen plaatste zich daardoor voor de derde voorronde van de UEFA Europa League 2013/14. Aan het Noorse bekertoernooi gingen twee kwalificatieronden vooraf, waardoor het aantal deelnemende clubs werd teruggebracht van 275 naar 128. Topscorer van het bekertoernooi werd Péter Kovács (Strømsgodset) met acht treffers.

Eerste ronde 
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="70%"
|-
!width=40%|Team 1
!width=40%|Team 2
!width=20%|Uitslag
|-
!colspan=3|Duels gespeeld op 1 mei
|-
|Bjarg || Brann|| 1 – 2
|-
|Askim || Fredrikstad|| 1 – 3
|-
|Avaldsnes || Haugesund|| 1 – 7
|-
|Røa || Hønefoss BK|| 1 – 6
|-
|Skjetten || Lillestrøm|| 0 – 8
|-
|Sunndal || Molde|| 0 – 4
|-
|Gvarv || Odd Grenland|| 0 – 4
|-
|Tiller || Rosenborg|| 0 – 8
|-
|Staal Jørpeland || Sandnes Ulf|| 2 – 1
|-
|Florø || Sogndal|| 3 – 0
|-
|Lommedalen || Stabæk|| 0 – 3
|-
|Solberg || Strømsgodset|| 0 – 9
|-
|Porsanger || Tromsø|| 0 – 2
|-
|Flekkefjord || Viking|| 1 – 4
|-
|Lyn Fotball || Vålerenga|| 1 – 2
|-
|Herd || Aalesund|| 0 – 1
|-
|Donn || Start|| 2 – 4
|-
|Drammen FK || Bærum|| 0 – 2
|-
|Eidsvold Turn || Kongsvinger|| 1 – 3
|-
|Faaberg || HamKam|| 3 – 5
|-
|Hauerseter || Ullensaker/Kisa|| 0 – 6
|-
|Holmlia || Sarpsborg 08|| 1 – 3
|-
|Høland || Strømmen|| 0 – 7
|-
|KIL/Hemne || Nardo|| 1 – 3
|-
|Kristiansund BK || Buvik ||5 – 0
|-
|Lyngen/Karnes || Alta|| 1 – 3
|-
|Rosseland || Bryne|| 1 – 4
|-
|Runar || Sandefjord Fotball|| 0 – 6
|-
|Salangen || Tromsdalen|| 1 – 3
|-
|Spjelkavik || Træff|| 1 – 1
|-
|Sprint/Jeløy || Mjøndalen|| 0 – 2
|-
|Stjørdals/Blink || Levanger || 4 – 2
|-
|Strindheim || Byåsen|| 1 – 2
|-
|Tornado Måløy || Hødd|| 0 – 3
|-
|Tverlandet || Bodø/Glimt|| 0 – 5
|-
|Urædd || Notodden|| 0 – 9
|-
|Verdal || Ranheim|| 2 – 1
|-
|Voss || Fana|| 0 – 7
|-
!colspan=3|Duels gespeeld op 2 mei
|-
|Arendal Fotball || Fløy|| 3 – 2
|-
|Arna-Bjørnar || Fyllingsdalen|| 2 – 1
|-
|Fram Larvik || Pors Grenland|| 0 – 3
|-
|Jevnaker || Asker|| 2 – 3
|-
|Kjelsås || Birkebeineren || 4 – 1
|-
|Namsos || Mo|| 2 – 5
|-
|Os || Åsane|| 1 – 3
|-
|Oslo City || Nybergsund Trysil|| 2 – 4
|-
|Ottestad || Brumunddal || 4 – 3
|-
|Stavanger IF || Ålgård|| 0 – 1
|-
|FK Tønsberg || KFUM Oslo|| 1 – 2
|-
|Valdres || Frigg Oslo|| 2 – 0
|-
|Vindbjart || Jerv|| 3 – 4
|-
|Østsiden || Skeid|| 0 – 1
|-
|Øystese || Vard Haugesund|| 2 – 5
|-
|Austevoll || Nest-Sotra|| 2 – 2
|-
|Egersund || Mandalskameratene || 4 – 3
|-
|Gjøvik FF || Nesodden|| 1 – 1
|-
|Harstad || Senja|| 3 – 2
|-
|Kvik Halden || Ørn-Horten || 4 – 1
|-
|Lillehammer || Lørenskog|| 3 – 3
|-
|Moss || Elverum|| 2 – 0
|-
|Vidar || Randaberg|| 0 – 0
|-
|Follo || Raufoss|| 1 – 2
|-
|Mjølner || Finnsnes || 5 – 0
|-
!colspan=3|Duel gespeeld op 3 mei
|-
|Skarbøvik || Grorud|| 0 – 0
|}

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Winnende formatie
IL Hødd
Ørjan Håskjold Nyland, Akeem Latifu, Steffen Moltu, Fredrik Klock, Victor Grodås, Fredrik Aursnes, BendikTorset, Erik Sandal, Sivert Heltne Nilsen, Vegard Heltne, Andreas Rekdal, Kjell Rune Sellin, Espen Standal, Eirik Heltne, Thomas Lid Kleppe, Pål Andre Helland, Michael Karlsen, Ruben-Kenneth Brandal, Elias Nonso Lala, Martin Haanes, Kazeem Ahmed, Christian Mork. Trainer-coach: Lars Arne Nilsen.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met drie of meer treffers achter hun naam.''

Zie ook
 Tippeligaen 2012
 Noors voetbalelftal in 2012

2012
Noorwegen